В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Яюк Басукі здобула титул, у фіналі перемігши Маріанн Вердел 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Патті Фендік (півфінал)
  Ніколь Брандтке (2-ге коло)
  Вілтруд Пробст (чвертьфінал)
  Стефані Роттьєр (півфінал)

 Паскаль Параді-Мангон (1-ше коло)
 Енн Гроссман (1-ше коло)
 Андреа Стрнадова (1-ше коло)
 Яюк Басукі (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open